Schalter (spätmittelhochdeutsch  ‚Schieber‘, ‚Riegel‘) bezeichnet:
 Schalter (Elektrotechnik), mechanisch betätigtes elektrisches Bauelement
 elektronischer Schalter, Halbleiter-Bauelement
 Boolesche Variable, in der Digitaltechnik und Logik ein mehr oder minder komplexer Boolescher Wert
 Schalter (Abfertigung), einen abgeteilten Raum oder Tresen zur Abfertigung des Publikums bzw. der Kunden

Siehe auch:

 Schaltung
 Switch